Angelica reuteri är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Angelica reuteri ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
reuteri